Le terme ligne 76 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne 75 du tramway vicinal d'Anvers
 Ancienne service partiel de la ligne 75 du tramway vicinal de Charleroi
 Ancienne ligne 76 du tramway de Bruxelles

Voies ferrées 
 Ligne 76 des chemins de fer belges

Voir aussi 
  

76